Хосе Кастиљо Тијелеманс има више значења:

 Хосе Кастиљо Тијелеманс (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Кастиљо Тијелеманс (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику